Ракитня́нский райо́н () — упразднённая административная единица в центре Киевской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Ракитное.

География 
Площадь — 661,51 км2.

Основные реки — Рось.

Район граничит на севере с Кагарлыкским, на юге — с Таращанским и Богуславским, на западе — с Белоцерковским, на востоке — с Мироновским районами Киевской области.

История 
Район образован в 1923 году. Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Белоцерковского района.

Демография 
Население района составляет 36 354 человека (данные 2006 г.), в том числе в городских условиях проживают около 13 690 человек. Всего насчитывается 23 населенных пункта.

Административное устройство 
Количество советов:
 поселковых — 1
 сельских — 14

Количество населённых пунктов:
 посёлков городского типа — 1
 сёл — 22

Населённые пункты 
Список населённых пунктов района находится внизу страницы

Достопримечательности

Археологические объекты 
 Бушевское городище — археологический памятник, расположен близ села Бушево.
 Могильник западных балтов ХІ века «Остров-1» между селами Пугачовка и Остров.
                  Памятники археологии Рокитнянского района
                  От Трипольской культуры до современности

Примечания

Ссылки 
 Бумажная Фабрика Крауна в Ракитном
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сведения на сайте областной администрации